Andreas von Graben ist der Name von:
 Andreas II. von Graben († 1560), Lienzer Ritter
 Andreas von Graben zu Sommeregg († 1463), Burggraf und Herr von Sommeregg, kärntnerischer Edelmann, Verwalter und Militär